Kainan Maru steht für:
Kainan Maru Seamounts 
Makambo (Schiff)